Tatić ist der Familienname folgender Personen:

 Josif Tatić (1946–2013), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler
 Maja Tatić (* 1970), serbische Popsängerin

Siehe auch:
 Tatic